Высшая лига 2002/2003 () — 82-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул. Количество команд в дивизионе было уменьшено с 12 до 10. В связи с переходом на систему «весна-осень» сезон был укорочен.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2002/2003
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2002 году
2003 год в Ирландии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003